Лас Мањанитас има више значења:

 Лас Мањанитас (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Мањанитас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Мањанитас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Мањанитас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику